

Сентябрь 
 2 сентября — Юань Чжэнь, китайский цзедуши, писатель и поэт эпохи Тан.

Декабрь 
 26 декабря — Евфимий Сардский, митрополит Сардский, священномученик периода иконоборчества.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Антенорео Обелерио, 9-й венецианский дож (804—809).
 Омуртаг, правитель Болгарии (814—831).
 Сюэ Тао, китайская поэтесса и куртизанка.

0831
Умершие в 831 году